Auermühle oder Auer Mühle bezeichnet

 einen Gebäudekomplex in Bonn, siehe Auermühle (Bonn)
 eine ehemalige Mühle in Ratingen, siehe Auermühle (Ratingen)
 eine ehemalige Mühle an der Dhünn in Leverkusen
 eine ehemalige Mühle in Au (Sieg)
 Gut Auermühle, zugleich ein Ortsteil von Steinhorst im Landkreis Gifhorn nahe Celle
 ein ehemaliges Kinderheim auf Gut Auermühle, das in der Nachkriegszeit für elternlos aufgegriffene, ausländische Kinder, darunter viele Kinder von verstorbenen Zwangsarbeiterinnen, von der UNRRA und Folgeorganisationen betrieben wurde, siehe Kinderheim Auermühle

Siehe auch:
 Aumühle